Nitschkiaceae är en familj av svampar. Nitschkiaceae ingår i ordningen Coronophorales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Sporsäcksvampar
Nitschkiaceae